Neun Kriegsschiffe der britischen Royal Navy trugen den Namen HMS Glasgow nach der Stadt Glasgow in Schottland:

 Die erste HMS Glasgow war ein schottisches Kriegsschiff sechster Klasse mit 20 Kanonen, das 1707 an die Royal Navy übergeben und 1719 verkauft wurde. 
 Die zweite HMS Glasgow war ein Kriegsschiff sechster Klasse mit 24 Kanonen, das 1745 vom Stapel lief und 1756 verkauft wurde.
 Die dritte HMS Glasgow war ein Kriegsschiff sechster Klasse mit 20 Kanonen, das 1757 vom Stapel lief. Es sank 1779 durch einen Brand in der Montego Bay, Jamaika.
 Die vierte HMS Glasgow war eine Fregatte der Endymion-Klasse mit 40 Kanonen, die 1814 vom Stapel lief und 1829 verkauft wurde.
 Die fünfte HMS Glasgow war eine hölzerne Fregatte mit Schraubenantrieb, die 1861 vom Stapel lief und 1884 verkauft wurde. 
 Die sechste HMS Glasgow war ein Leichter Kreuzer der Bristol-Klasse, der 1910 vom Stapel lief. Im Ersten Weltkrieg nahm sie an den Seeschlachten von Coronel und bei den Falklandinseln sowie an der Jagd auf SMS Dresden teil. Sie wurde 1927 abgewrackt. 
 Die siebte HMS Glasgow war ein Leichter Kreuzer der Southampton-Klasse. Sie lief 1937 vom Stapel, nahm an zahlreichen Kampfhandlungen während des Zweiten Weltkriegs teil und wurde 1958 abgewrackt. 
 Die achte HMS Glasgow (D88) ist ein Zerstörer des sog. „Typs 42“ und wurde 1979 in Dienst gestellt. Sie nahm am Falklandkrieg und INTERFET teil und wurde 2005 außer Dienst gestellt.
 Die neunte HMS Glasgow (2022) ist das Typschiff der Fregattenklasse 26, von der acht Einheiten vorgesehen wurden. Sie verließ die Bauwerft Govan in Glasgow erstmals am 1. Dezember 2022 auf einem Ponton, um in Loch Long zu Wasser gelassen zu werden.

Glasgow